Arvin Slagter (1985), Nederlandse basketballer
Dionne Slagter (1990), Nederlandse youtuber
Herman Slagter (1965), Nederlands filmproducent
Jacob Slagter (1958), Nederlands hoornist en dirigent
Jan Slagter (1954), Nederlands omroepbestuurder en televisiepresentator
Jan Maarten Slagter (1969), Nederlandse journalist en belegger
Theo Slagter (1958), Nederlandse gitarist
Tineke Slagter-Roukema (1948), Nederlands politicus
Tom-Jelte Slagter (1989), Nederlands wielrenner
Wiek Slagter (1923–2015), Nederlandse rechtswetenschapper
Zie ook
Slager

Nederlandse of Vlaamse achternaam